Die Qatar ExxonMobil Open 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 31. Dezember 2012 bis zum 5. Januar 2013 in Doha stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Brisbane das Brisbane International sowie in Chennai die Aircel Chennai Open gespielt, die genau wie die Qatar ExxonMobil Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Franzose Jo-Wilfried Tsonga, der im Finale seinen Landsmann Gaël Monfils in zwei Sätzen besiegte. In diesem Jahr nahm er jedoch nicht mehr teil. Es gewann sein Landsmann Richard Gasquet gegen den Russen Nikolai Dawydenko in drei Sätzen. Für Gasquet war es bereits der achte Titel in seiner Karriere. Im Doppel gewannen Filip Polášek und Lukáš Rosol das Turnier im letzten Jahr. Während Rosol nicht mehr am Turnier teilnahm, spielte sich Polášek mit seinem österreichischen Partner Julian Knowle bis in den Final. Dort unterlagen sie jedoch letzten Endes dem deutschen Duo Christopher Kas und Philipp Kohlschreiber in zwei Sätzen mit 5:7 und 4:6. Für das Duo Kas/Kohlschreiber war es der dritte gemeinsame Doppel-Titel auf der ATP Tour. Sie standen bereits im vergangenen Jahr gemeinsam im Finale der Qatar ExxonMobil Open, verloren diesen jedoch deutlich in zwei Sätzen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Qatar ExxonMobil Open 2013 fand vom 29. bis zum 31. Dezember 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Qatar ExxonMobil Open 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 47 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 52 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Doha